Кумбрес де Малтрата има више значења:

 Кумбрес де Малтрата (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кумбрес де Малтрата, Ел Мирадор (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику